Un plafond désigne une surface horizontale délimitée qui se situe au-dessus de l'observateur et par extension, la borne maximale que l'on peut atteindre. Il est employé dans plusieurs domaines.

Architecture 
Il désigne le plafond d'une pièce, dont il existe certains types :
Faux plafond ;
Plafond à caissons ;
 Plafond à la française, ou « tant-plein-que-vide », est constitué de solives qui ont la même largeur que les vides entre elles (entrevous).
 Plafond peint : à partir du XIIe siècle dans les églises et du XIIIe dans les bâtiments civils, certaines charpentes sont peintes.

Science et génie 
En aéronautique, le plafond désigne une altitude maximale.
En météorologie, le plafond est la hauteur, au-dessus de la surface terrestre, de la base de la couche nuageuse la plus basse dont la nébulosité dépasse une valeur déterminée ou dans une couche de brouillard la visibilité verticale.

Sciences sociales 
 En économie, le prix plafond est le prix maximal d'un produit.
 Plafond de ressources (pour avoir le droit à un avantage social), comme le plafond de la Sécurité Sociale.
 L'expression « plafond de verre » désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes.
 Le plafond salarial est la masse salariale maximale d'une équipe dont l'objectif est de limiter l'accumulation de gros salaires dans un club sportif et donc de garantir une certaine équité entre les clubs d'une même ligue.
 Le plafond de dépenses est la somme maximale, fixée par la loi, qui peut être engagée par un candidat lors d'une campagne électorale française.

Films 
Le Plafond est un court métrage de 2001 de Mathieu Demy mettant en vedette Camille Cousin.
Le Plafond est un film de 1962 par Věra Chytilová.

Voiture 
 Le plafond d'un véhicule automobile est appelé « ciel de toit ».

Homonymie
Homonymie de titre